Arachova (griechisch Αράχωβα oder Αράχοβα) ist der Name

 einer Kleinstadt und ehemaligen Gemeinde in Mittelgriechenland, siehe Arachova
 eines Dorfes in der griechischen Gemeinde Gortynia
 eines Dorfes in der griechischen Gemeinde Nafpaktia
 einer Siedlung in der griechischen Gemeinde Kalamata